Julie Rogers  est le nom d'un  personnage de la série télévisée Drôles de dames, interprété par Tanya Roberts.

Histoire du personnage 
Tout d'abord mannequin, Julie Rogers est engagée dans une agence d'investigations privées, dirigée par un mystérieux patron dénommé Charlie Townsend, qu'elle n'a jamais rencontrée. Aidée dans ses enquêtes par deux anciennes policières, Kelly Garrett et Kris Munroe, et par le fidèle bras-droit de Charlie, dénommé John Bosley, elle se montre tout d'abord spontanée et impulsive, et parfois têtue. Mais ce qui pourrait apparaître comme un défaut apporte souvent quelques avantages, grâce à sa ténacité, aux enquêtes qu'elle mène avec ses coéquipières.

Anecdotes

Notes et références 

Personnage de Drôles de dames
Détective de fiction